Mangione ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Mangione (* 1997), italienische Leichtathletin
 Chuck Mangione (* 1940), US-amerikanischer Jazz-Flügelhornist und Komponist
 Salvatore Mangione (1947–2015), italienischer Maler, Fotograf und Konzeptkünstler, siehe Salvo (Künstler)
 Sarah Mangione (* 1990), deutsch-italienische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin